Perissutti oder Perisutti ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Perisutti (Jurist) (1797–1874), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Heinrich Perisutti (Bauingenieur), österreichischer Bauingenieur
 Philipp Perissutti (* 1991), österreichischer Badmintonspieler